Митрополи́т Хризосто́м ( в миру Гера́симос Зафи́рис, ; ) — епископ Элладской православной церкви, бывший митрополит Перистерийский (1978—2019).

Биография 
Родился в 1935 году в Арте, в Греции.

В 1960 году окончил Халкинскую богословскую школу, где был рукоположен в сан диакона, а позднее обучался во Франции и Германии и удостоен научных степеней Страсбургского и Афинского университетов.

2 февраля 1976 года был рукоположен в сан епископа и возведён в достоинство титулярного митрополита Гардикийского.

12 октября 1978 года был избран главой Перистерийской митрополии.

5 марта 2019 года был уволен на покой по состоянию здоровья. Скончался 7 ноября 2019 года в Афинах.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Элладской православной церкви